

Plaatsen 
 Herron (Montana), een plaats in de Verenigde Staten
 Herron (Peel), een plaats in West-Australië

Personen 
 Andy Herron, een Costa Ricaans voetballer
 Tim Herron, een golfprofessional uit de Verenigde Staten
 Tom Herron, een Noord-Iers motorcoureur